Nordfront steht für folgende militärische Kommandostäbe:

 Nordfront (Russisches Kaiserreich) im Ersten Weltkrieg, siehe Ostfront (Erster Weltkrieg) 
 Nordfront (Rote Armee) im Zweiten Weltkrieg

Nordfront bezeichnet ferner:
 eine ehemalige Rechtsrock-Band, siehe Nordfront (Band)
 Nordfront.se, ein Portal skandinavischer neonationalsozialistischer Gruppierungen, siehe Nordische Widerstandsbewegung